

Televisione 
 Disney Cinemagic – defunto blocco di programmazione trasmettente cartoni Disney ed editato da The Walt Disney Company, presente nel mondo in diverse versioni.
 Disney Cinemagic – versione presente in Regno Unito e Irlanda
 Disney Cinemagic – versione tedesca
 Disney Cinemagic – versione portoghese
 Disney Cinemagic – versione spagnola 
 Disney Cinemagic – versione francese
 Disney Cinemagic – versione tedesca
 Disney Cinemagic – versione italiana